À vendre (trad. À Venda) é um filme de drama francês de 1998 dirigido por Laetitia Masson.

Sinopse 
Um detetive particular é contratado para rastrear uma mulher que fugiu e desapareceu no dia de seu casamento. O filme segue sua investigação e reconta a vida da mulher através dos olhos dela e das pessoas que ele entrevista.

Elenco 

 Sandrine Kiberlain - France Robert
 Sergio Castellitto - Luigi Primo
 Aurore Clément - Alice
 Chiara Mastroianni - Mireille
 Mireille Perrier - Ex esposa de Primo
 Samuel Le Bihan - Eric Pacard
 Caroline Baehr - Marie-Pierre Chénu
 Roschdy Zem - O banqueiro
 Didier Flamand - O mudo
 Jean-François Stévenin - Pierre Lindien
 Eric Mitchell
 Stéphane Guillon

Ligações externas 
 
 

Filmes da França de 1998
Filmes em língua francesa

Filmes da França
Filmes de drama da França
Filmes com temática LGBT da França